American Express – società di servizi finanziari statunitense.
American Stock Exchange – borsa valori con sede a New York.